De re rustica ist der Titel mehrerer lateinischer Ratgeber über die Landwirtschaft:
 De re rustica (Varro) (auch: rerum rusticarum libri tres) aus dem Jahr 37 v. Chr. von Marcus Terentius Varro
 De re rustica (Columella) (auch: rei rusticae libri duodecim) aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. von Lucius Iunius Moderatus Columella

Siehe auch
 De agri cultura
 Palladius (Schriftsteller), Verfasser einer auch De re rustica genannten Schrift